И́горь Краси́льников:
 Красильников, Игорь Михайлович (род. 1952) — главный редактор журнала «Музыка и электроника».
 Красильников, Игорь Степанович — генерал-майор, начальник Рязанского учебного центра дальней авиации.